TJG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tanjung Warukin (Indonesia)
 tjg – codice ISO 639-3 della lingua tunjung